Черемшан:

География 
 Черемшан — река в России, приток Булы.
 Черемшан — село в России, Татарстан, Черемшанский район (районный центр).
 Черемшан — село в России, Татарстан, Апастовский район.

Спорт 
 «Черемшан» — хоккейный клуб из Димитровграда.

См. также 
 Большой Черемшан
 Малый Черемшан
 Черемшанка